Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 2003 година e 54-ти пореден.

Започва на 9 март 2003 г. и завършва на 12 октомври.

Съдържа в календара 16 старта.

Стартове

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони